Атенанго-дель-Рио:

 Атенанго-дель-Рио — город в муниципалитете Атенанго-дель-Рио в Мексике, входит в штат Герреро. 
 Атенанго-дель-Рио — муниципалитет в Мексике, штат Герреро.